

Patronyme 
 Fernand Armenante (1953-2010), footballeur français.
 Jillian Armenante (née en 1968), actrice américaine.